Trehkopf bezeichnet:

 Trehkopf (Vogesen), Berg in den Vogesen

Trehkopf ist der Familienname von:

 René Trehkopf (* 1980), deutscher Fußballspieler